Сульфид рения — неорганическое соединение, соль металла рения и сероводородной кислоты:

 Сульфид рения(II) 
 Сульфид рения(IV) 
 Сульфид рения(VII)